Il Collio Goriziano Pinot Bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto, pieno, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  8571,53  
Gorizia  (1991/92)  7124,15  
Gorizia  (1992/93)  10138,43  
Gorizia  (1993/94)  7288,61  
Gorizia  (1994/95)  5869,26  
Gorizia  (1995/96)  5528,13  
Gorizia  (1996/97)  6660,41

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco